Cachirla común puede referirse a dos especies de aves paseriformes:

 Anthus correndera; o
 Anthus furcatus.